Кипрское отделение Императорского православного палестинского общества — отделение Императорского православного палестинского общества (ИППО). Штаб квартира Кипрского отделения ИППО находится в Ларнаке, представительства отделения имеются в Никосии, Пафосе, Лимасоле. Зарегистрирована на территории Республики Кипр в 2010 году. Деятельность организации научно-гуманитарная

История 
Создано по решению общего собрания Международной общественной организации Императорское православное палестинское общество (МОО ИППО) 9 апреля 2009 года. Устав Кипрского отделения ИППО утвержден 21.11.2009.

Председателем Кипрского отделения ИППО был назначен профессор, академик РАЕН, д.м.н., профессор, академик, сенатор Академии ЕАЕН Леонид Алексеевич Буланов, секретарем Кипрского отделения ИППО назначена академик, доцент ЕАЕН, член-корреспондент, советник президента МАИСН Неля Анатольевна Плешакова.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кипрского отделения Императорского православного палестинского общества
 Архив новостей Кипрского отделения ИППО на официальном сайте Императорского православного палестинского общества

Православие в Израиле
Религиозно-политические организации
Императорские Русские общества
Императорское православное палестинское общество
Благотворительные организации Российской империи